Кли́нсман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Клинсманн, Джонатан (род. 1997) — американский футболист.
 Клинсман, Юрген (род. 1964) — немецкий футболист и футбольный тренер.